Repče (Ljubljana), een plaats in de Sloveense gemeente Ljubljana
 Repče (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje